Poisson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henri Louis Poisson
 Jules Poisson